Jan Roszkowski (zm. przed 22 czerwca 1604 roku) – kasztelan przemęcki 
 Jan Roszkowski (zm. 1613) – kasztelan poznański, przemęcki  i santocki
 Jan Konrad Roszkowski (1855–1926) – generał Wojska Polskiego
 Jan Roszkowski (ur. 1939) – polityk